John Terry kan referere til flere personer.

 John Terry (fodboldspiller)
 John Terry (skuespiller)